MSU puede referirse a:

Códigos
Aeropuerto Internacional Moshoeshoe I (Lesoto), según su código IATA.

Universidades

Estados Unidos
McNeese State University
Metropolitan State University 
Michigan State University
Midwestern State University
Minnesota State University, Mankato
Minnesota State University Moorhead
Mississippi State University
Missouri State University
Montana State University
Montclair State University
Morehead State University
Morgan State University
Mountain State University
Murray State University
Minot State University

Extensión de archivo informático
msu: Instalador independiente de Windows Update